Супер рагби 2007. (службени назив: 2007 Super 14) је било 12. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 14 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Финале је одиграно у Дурбану. После велике борбе између два јужноафричка представника, Булси су у последњим тренуцима сусрета постигли есеј и савладали Шарксе.Због светског првенства у Француској, кључни репрезентативци Аустралије, Новог Зеланда и Јужноафричке Републике су пропустили већину мечева, да не би ризиковали повреде. У рагби спорту све је подређено репрезентацији. Репрезентативни рагби на целој Планети привлачи знатно више пажње од клупског рагбија.

Табела 

Супер 14

Плеј оф 

Полуфинале

Шаркс - Блузси 34-18

Булс - Крусејдерси 27-12

Финале

Шаркс - Булс 19-20

Статистика и награде 

Највише есеја

 Џон-Пол Питерсен 12, Шаркс
 Брајан Хабана 8, Булс
 Лелиа Масага 8, Чифс
 Камерон Шеферд 7, Вестерн Форс
 Рико Гер 7, Крусејдерси

Највише поена

 Дерик Хјугард 164, Чифс
 Стивен Доналд 161, Булс
 Питер Хјуит 156, Воратаси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2007.